«Вечная мерзлота» — альбом группы «Монгол Шуудан». Название диска Валерий Скородед позаимствовал у своего любимого теоретика анархизма князя П. А. Кропоткина (см. Вечная мерзлота).

Список композиций

Примечания 

Альбомы 2005 года
Альбомы группы «Монгол Шуудан»
Альбомы лейбла «Мистерия звука»